Philippia krebsii är en snäckart som först beskrevs av Morch 1875.  Philippia krebsii ingår i släktet Philippia och familjen Architectonicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
krebsii